Тайрук может означать:

 Тайрук — традиционное чувашское имя.

В географии 
 Тайрук — река в городе Ишимбае и Ишимбайском районе (Башкортостан, Россия)
 Тайрук — улица в городе Ишимбае (почтовый индекс 453213)
 Тайрук — улица в деревне Терекле, Мелеузовский район, Башкортостан почтовый индекс 453862
 Старый Тайрук — улица в селе Кинзебулатово, Ишимбайский район, Башкортостан, Россия (почтовый индекс 453223)
 Тайрук — микрорайон города Ишимбая, вдоль реки Тайрук

Примечания